Кубок мира по биатлону сезона 1996—1997 годов — серия международных соревнований по биатлону, состоявшая из 8 этапов. Результаты выступления на 32-м Чемпионате мира, который проходил в словацком Осрблье с 30 января по 10 февраля 1997 года, также были учтены в общем зачёте Кубка мира.

Зачёт призовых мест

Места проведения 
  Лиллехаммер — с 29 ноября по 1 декабря
  Эстерсунд — с 5 по 8 декабря
  Хольменколлен — с 12 по 16 декабря
  Оберхоф — с 4 по 5 января
  Рупольдинг — с 9 по 12 января
  Антхольц — с 16 по 19 января
  Осрблье — с 30 января по 10 февраля (чемпионат мира)
  Нодзава Онсен — с 6 по 9 марта
  Новосибирск — с 11 по 16 марта

Этапы

Первый этап  Лиллехаммер (29 ноября — 1 декабря 1996 года)

Второй этап  Эстерсунд (5 — 8 декабря 1996 года)

Третий Этап  Хольменколлен (12 — 16 декабря 1996 года)

Четвертый этап  Оберхоф (4 — 5 января 1997 года)

Пятый этап  Рупольдинг (9 — 12 января 1997 года)

Шестой этап  Антхольц (16 — 19 января 1997 года)

Чемпионат мира  Осрблье (30 января — 10 февраля 1997 года)

Седьмой этап  Нозава Онсен (6 — 9 марта 1997 года)

Восьмой этап  Новосибирск (11 — 16 марта 1997 года)

Общий и малые зачёты: Мужчины

Общий зачёт 

Итоговые результаты после 19 гонок.

Индивидуальные гонки 

Итоговые результаты после 6 гонок.

Спринтерские гонки 

Итоговые результаты после 9 гонок.

Гонки преследования 

Итоговые результаты после 4 гонок.

Эстафеты 

Итоговые результаты после 5 гонок.

Кубок наций 

Итоговые результаты после 20 гонок.

Общий и малые зачёты: Женщины

Общий зачёт 

Итоговые результаты после 19 гонок.

Индивидуальные гонки 

Итоговые результаты после 6 гонок.

Спринтерские гонки 

Итоговые результаты после 9 гонок.

Гонки преследования 

Итоговые результаты после 4 гонок.

Эстафеты 

Итоговые результаты после 5 гонок.

Кубок наций 

Итоговые результаты после 20 гонок.

Примечания 

Кубки мира по биатлону